Een verkeersweg:
N272 (België)
N272 (Nederland), zie Provinciale weg 272
N272 (Zwitserland)